Корсунь-Шевченківська битва — частина стратегічного наступу військ 1-го (генерал армії Микола Ватутін) і 2-го (генерал армії Іван Конєв) Українських фронтів із метою оточення та знищення угрупування противника на Корсунь-Шевченківському виступі.
 Корсунь-Шевченківська битва — нейзильберова монета НБУ номіналом 5 грн.
 Корсунь-Шевченківська битва — срібна монета НБУ номіналом 20 грн.